Der Begriff Stadtmauerfest bezeichnet folgende Veranstaltungen:

 Historisches Stadtmauerfest (Nördlingen)
 Stadtmauerfest (Freinsheim)